Прову́лок Ми́ру — назва провулків у різних населених пунктах України.

 У місті Житомир:
 1-й провулок Миру;
 2-й провулок Миру;
 3-й провулок Миру.
 Провулок Миру — провулок у місті Київ.
 Провулок Миру — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Миру — провулок у місті Харків.
 Провулок Миру — провулок у місті Чернівці.

Провулки